«Crushcrushcrush» — третий сингл американской рок-группы Paramore со второго студийного альбома Riot!. Премьера клипа состоялась 16 октября 2007 года на американском канале Total Request Live. Самостоятельный сингл вышел в Северной Америке в конце 2007 года и был предоставлен для скачивания в Великобритании с 5 ноября по 26 ноября 2007 года. Песня «Misery Business» была включена в музыкальную игру Rock Band

Сингл получил статус золотого 17 сентября 2008 года</small>.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы 2008 года
Песни Paramore